

Personnalités 

 Claudio Onesti dit Clod (né en 1949), dessinateur italien de bande dessinée ;
 Emanuele Onesti (né en 1995), coureur cycliste italien ;
 Nicoletta Onesti ép. Francovich (1943-2014), philologue italienne ;
 Olivia Onesti (née en 2003), coureuse cycliste française ;
 Piero Onesti (né en 1959), coureur cycliste italien ;
 Temistocle Calzecchi-Onesti (1853-1922), physicien et inventeur italien.

Lieux 

 Onești, municipalité en Moldavie roumaine, dans le județ de Bacău.